Uulu steht für:

 Uulu, ein Dorf in der Landgemeinde Häädemeeste, Estland
 Uulu (Fluss) (Uulu jõgi), Fluss zur Ostsee in Estland

Uulu ist der Familienname folgender Personen:

 Tursunbai Bakir Uulu (* 1958), kirgisischer Politiker

Siehe auch:
 Ulu